Вакмуле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північ від Парижа, 50 км на південний схід від Ам'єна, 39 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 113 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 288,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вакмулен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вакмулен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Вакмулен на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Вакмулен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза